Ryssel est un nom propre germanique et flamand qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Ryssel, nom en flamand français de la ville française de Lille du département du Nord et la région Hauts-de-France (Rijsel en flamand occidental).

Patronyme 

  (1941-), ingénieur électricien allemand ;
  (1849-1905), théologien et érudit protestant allemand ;
  (1869-1939), homme politique allemand ;
  (mort en 1469), troisième abbé de la dernière Abbaye d'Ochsenhausen.

 Albert Van Ryssel (1726-1805), général hollandais de la Révolution française ;

  (1773-1833), major général royal saxon et général royal prussien ;
  (1771-1845), général de division royal saxon et général d'infanterie royale prussienne ;
  (1594-1640), commerçant allemand et conseiller à la foire de Leipzig.

Pseudonyme 

 Van Ryssel, pseudonyme collectif d’artistes choisi par le peintre Paul Gachet, dernier médecin de Van Gogh, et de son fils Louis.

Sport 
 Ryssel, équipe cycliste belge.

Références

Voir aussi 
 Van Rysel, marque française de vélos ;
 , nom propre anglo-saxon ;
 , nom propre anglo-saxon.

Patronyme germanique